Ferrari 250 GTO, vettura prodotta dalla Ferrari dal 1962 al 1964
Ferrari 288 GTO, vettura prodotta dalla Ferrari dal 1984 al 1985
Ferrari 599 GTO, vettura presentata dalla Ferrari nel 2010